Als Handregeln bezeichnet man verschiedene Eselsbrücken bzw. Merkhilfen

 für die Richtung des Ergebnisvektors beim Vektorprodukt, siehe Kreuzprodukt#Geometrische_Definition 
 in der Elektrizitätslehre in verschiedenen Variationen für Feld- bzw. Stromrichtung bei der elektromagnetischen Induktion („Linke-Hand-Regel“, „Rechte-Hand-Regel“), siehe Drei-Finger-Regel#Elektromagnetismus und Elektrotechnik
 in der Elektrizitätslehre in verschiedenen Variationen für Magnetfeld- bzw. Stromrichtung beim Elektromagnetismus, siehe Rechte-Faust-Regel
 in der Elektrizitätslehre als „Daumenregel“ für Magnetfeld- bzw. Stromrichtung beim Elektromagnetismus, siehe Ampèresche Regeln